Брис Самба́ (; род. 25 апреля 1994, Линзоло, Республика Конго) — французский футболист, вратарь клуба «Ланс».

Клубная карьера 
В январе 2013 года перешёл из «Гавра» в марсельский «Олимпик» за €400 тыс. В Лиге 1 дебютировал за «провансальцев» 17 мая 2014 года в матче 38-го тура против «Генгама», проведя матч на «ноль».

7 августа 2019 подписал 4-х летний контракт с Ноттингем Форест. Дебютировал за "лесников" 13 августа в матче Кубка Английской лиги против Флитвуд Таун (1:0).

Карьера в сборной 
В 2013 году вызывался в юношескую сборную Франции до 19 лет, однако не сыграл, три матча находясь на скамейке запасных.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Олимпик» Марсель
 
 
 
 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Нанси»
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Ланс»